Моник Коулман (; род. 13 ноября 1980) — американская актриса, танцовщица и певица.

Биография 
Моник родилась 13 ноября 1980 года в Оринджберге, Северная Каролина, США. Она начала сниматься на телевидении и играть в театре в очень раннем возрасте. Посещала Workshop Theatre School, сыграв во время обучения более чем в 15 пьесах. В 2002 году Моник окончила актёрский факультет университета Де Поля в Чикаго.

Коулман сыграла свою первую роль в кино в 1995 году в короткометражном фильме «Мать реки». В 2005 году Моник исполнила роль Лиши в телефильме канала Hallmark «Читальня» с Джеймсом Эрлом Джонсом в главной роли. Однако наибольшую известность Коулман получила благодаря роли Тейлор Маккесси в фильме «Классный мюзикл».

Коулман также снималась на телевидении. Она была приглашенным гостем в таких телесериалах как «Сильное лекарство», «Бостонская школа», «Девочки Гилмор», «10-8: Дежурные офицеры», «Малкольм в центре внимания», «Вероника Марс», «Кости» и других. Также актриса играла роль Мэри Маргарет в шести эпизодах сериала «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».

В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Де Поля